est un cubewano d'un diamètre estimé à , ce qui pourrait le qualifier comme candidat au statut de planète naine.

Liens externes

Références 

Cubewano
Planète mineure découverte en 2014
Planète mineure prédécouverte en 2010
Planète naine potentielle
Objet céleste découvert par Pan-STARRS
Objet céleste découvert à l'observatoire du Haleakalā
Planète mineure non numérotée